«Ко́лос» () — украинский футбольный клуб из села Ковалёвка Киевской области. Основан в 2012 году. С сезона 2019/20 выступает в Премьер-лиге.

История 

Клуб был основан в 2012 году. В первом же сезоне команда стала победителем чемпионата Киевской области, дважды затем повторив данный успех в 2013 и 2014 годах. Кроме того, в эти три сезона «Колос» стал один раз обладателем Кубка и трижды обладателем Суперкубка области. Помимо этого, в 2014 году клуб занял 3 место в Любительском чемпионате Украины, а в 2015 стал победителем Мемориала Макарова.

В сезоне 2015/16 команда начала профессиональные выступления во второй лиге Украины. Летне-осеннюю часть (15 туров из 26) своего первого профессионального турнира «Колос» завершил на первом месте, которое сохранил до конца сезона, став победителем первенства и вышел в первую лигу.

По окончании сезона 2016/17 занял 5-е место в Первой лиге, отстав от 4-го на одно очко. В следующем сезоне команда из Ковалевки повторила свое достижение став опять 5-й по окончании сезона 2017/18.

В сезоне 2018/19 клуб занял 2-е место в Первой лиге и вышел в Премьер-лигу, обыграв в стыковых матчах с общим счётом 2:0 «Черноморец». Таким образом, Ковалевка стала самым малочисленным населённым пунктом за всю историю высшего дивизиона чемпионата Украины. До этого самыми малочисленными были Ахтырка (ФК «Нефтяник-Укрнефть») и Шепетовка (ФК «Темп»).

29 июля 2020 года, победив ФК «Мариуполь» со счетом 1:0, «Колос» выиграл право выступать в Лиге Европы. 17 сентября команда успешно дебютировала в Лиге Европы, обыграв греческий клуб «Арис» на его поле со счетом 2:1. 24 сентября 2020 года «Колос» проиграл на выезде хорватской «Риеке» со счётом 0-2. Оба гола в этой игре были забиты уже в дополнительное время. Таким образом футбольный клуб из села Ковалёвка прекратил участие в Лиге Европы сезона 2020/2021 на стадии третьего квалификационного раунда.

Достижения 
Первая лига Украины:
 Серебряный призёр: 2018/19
Вторая лига Украины:
 Победитель: 2015/16

 Любительский уровень
 Бронзовый призёр Любительского чемпионата Украины: 2014.
 Чемпион Киевской области: 2012, 2013, 2014.
 Обладатель Кубка Киевской области: 2014.
 Обладатель Суперкубка Киевской области: 2012, 2013, 2014.

 Товарищеские турниры
 Победитель Мемориала Макарова: 2015, 2017, 2018.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Трансферы 2022/23

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Руководство 
 Президент клуба: Андрей Засуха
 Генеральный директор: Евгений Евсеев
 Спортивный директор: Виталий Лисицкий
 Первый вице-президент: Ирина Засуха

Тренерский штаб

Основная команда 
 Главный тренер: Ярослав Вишняк
 Помощник главного тренера: Виталий Гавриш
 Тренер вратарей: Вячеслав Кернозенко
 Тренер по физподготовке: Константин Голуб
 Тренер по фитнесу: Виталий Мандзюк

Юношеская команда 
 Старший тренер: Алескандр Поздеев
 Помощник тренера: Сергей Козырь
 Помощник тренера: Андрей Гирча
 Тренер вратарей: Сергей Ситало

Стадион 
Домашние матчи команда проводит в своём селе на стадионе «Колос», вмещавшем 950 зрителей, а с 2016 года — 1850.
В 2020 году завершилась реконструкция стадиона. После реконструкции стадион вмещает примерно 5000 зрителей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Колос» Ковалёвка
Футбольные клубы Киевской области
Васильковский район (Киевская область)